Brierley – miasto w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Brierley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Brierley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Brierley Hill – miasto w Anglii, w hrabstwie West Midlands